Rößling, Rössling oder Roessling ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Rößling (1917–1965), deutscher Fußballspieler 
 Fritz Rößling (1927–2011), deutscher Fußballspieler
 Hans Rössling (1927–2013), deutscher Opernsänger
 Oliver Roessling (* 1982), Unternehmer, Moderator und Keynote Speaker 

Rößling bezeichnet:
 Rößling (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt

Rössling ist auch eine Schreibweise der Weinsorte Riesling.

Siehe auch:
 Rößlings